Amadeo de Saboya-Aosta fue el tercer duque de Aosta. Nació en la ciudad italiana de Turín el 21 de octubre de 1898, y falleció en Nairobi en Kenia, como prisionero de guerra de los Aliados, el 3 de marzo de 1942. Había sido hecho prisionero en su condición de militar al servicio del Reino de Italia.

Vida 
Era hijo de Manuel Filiberto de Saboya, segundo duque de Aosta y de la princesa Elena Luisa de Orleans. Se convirtió en Duque de Aosta a la muerte de su padre en 1931. Era por tanto nieto de Amadeo I, quien fuera rey de España a finales del siglo XIX.

Durante la Primera Guerra Mundial se alista como voluntario en el Ejército italiano, con la graduación de cabo, tras recibir autorización de su tío el rey, aunque solo contaba con apenas dieciséis años. Durante la guerra logró ascensos por méritos de guerra, alcanzando el grado de capitán. Entre 1925 y 1931 estuvo destacado en las colonias italianas, participando en acciones militares en Libia, hasta el punto de que se le acuñó el sobrenombre de Príncipe del Sáhara.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio en Nápoles el 5 de noviembre de 1927 con su prima hermana, la princesa Ana Elena María de Orleans (Castillo de Le Nouvion-en-Thiérache, 5 de agosto de 1906 - Sorrento, 19 de marzo de 1986). Del matrimonio nacieron:

 Margarita Isabel María Victoria Manuela Elena Genara (Palacio de Capodimonte, Nápoles, 7 de abril de 1930-Basilea, 10 de enero de 2022). Se casó con Roberto, archiduque de Austria-Este (hijo del último emperador de Austria, Carlos I), el 28 de diciembre de 1953. Tuvieron cinco hijos.
 María Cristina Justa Elena Juana (Castello di Miramare, Trieste, 12 de septiembre de 1933). Se casa el 29 de enero de 1967, con Casimiro de Borbón (1938), Príncipe de las Dos Sicilias.

Durante los años treinta tuvo como residencia el Castello di Miramare, en Trieste.

Fue virrey de Etiopía desde 1937 a 1941. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, asumió el mando de las tropas del Regio Esercito italiano destacadas en Etiopía y las colonias italianas de Eritrea y Somalia italiana.

Cuando en enero de 1941 el Ejército Británico inició la Campaña del Este de África, con apoyo de tropas de la Francia Libre, la situación de las tropas al mando del duque de Aosta comenzó a empeorar progresivamente. El 15 de enero de 1941 el emperador de Etiopía, Haile Selassie regresó al país, con lo que además estalló una sublevación en el territorio, que en pocos días tomó el control de la mayor parte del país.

El 18 de febrero de 1941, el duque de Aosta envió el siguiente telegrama a Benito Mussolini:

No obstante, a pesar de estas palabras, el control italiano se derrumbó con rapidez, con lo que en abril las tropas italianas fueron expulsadas de Addis Abeba, y el 19 de mayo el duque de Aosta, junto con su ejército, se rindió ante los británicos, que hicieron prisioneros a 18.000 hombres, entre ellos el duque y otros cinco generales italianos.

Murió en un campo de prisioneros inglés en 1942 en Nairobi, a causa de complicaciones sobrevenidas por la malaria y la tuberculosis que contrajo. Le sucedió su hermano Aimone, que había aceptado ejercer como rey títere del estado de Croacia, con el nombre de Tomislav II de Croacia.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Reino de Italia, 1919).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia, 1919).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Reino de Italia, 1919).
  Oficial de la Orden Militar de Saboya (Reino de Italia, 10/08/1928).
  Caballero de la Orden Civil de Saboya (Reino de Italia).
  Medalla de Oro al Valor Militar (Reino de Italia, 1941).
  Medalla de Plata al Valor Militar (Reino de Italia).
  Cruz al Mérito Militar (Reino de Italia, 1918).
  Medalla Conmemorativa de la Victoria (Reino de Italia, 1918).
  Medalla Conmemorativa de la Unificación de Italia (Reino de Italia).
  Medalla Conmemorativa de la Guerra 1915-1918 [Cuatro años de campaña] (Reino de Italia).
  Medalla al Mérito por el Prolongado Comando del Ejército [Diez años de servicio] (Reino de Italia).
  Medalla al Mérito por la Prolongada Navegación Aérea [Diez años de servicio] (Reino de Italia).
  Medalla Conmemorativa de las Operaciones Militares en África Oriental (Reino de Italia, 1936).
  Medalla de Benemerencia por el Voluntariado en la Campaña del África Oriental Italiana (Reino de Italia, 1939).
  Medalla de Benemerencia por los Combatientes Voluntarios (Reino de Italia).
  Medalla de Oro por el Beneficio de la Salud Pública (Reino de Italia, 15/11/1884).
Extranjeras
   Caballero de honor y devoción de la Orden de Malta.
  Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III ( Reino de España, 1928).

Ancestros

Notas y referencias

Enlaces externos 
 Biografía en Editorial Bitácora

Nacidos en Turín
Fallecidos en Nairobi
De Saboya, Amadeo
Duques de Aosta (casa de Saboya)
De Saboya, Amadeo
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
De Saboya, Amadeo
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Fallecidos por malaria